Европейское общество по финансированию закупок железнодорожного подвижного состава (, Eurofima) — акционерное общество, способствующее приобретению железнодорожного подвижного состава и другого оборудования акционерам-операторам железных дорог стран Европы.

Общество образовано в 1955 году по решению Европейской конференции министров транспорта на основании конвенции. Штаб-квартира общества располагается в Базеле (Швейцария). 

В соответствии с уставом, уставный капитал общества составляет 2,6 млрд швейцарских франков.

Крупнейшими акционерами являются Deutsche Bahn (Германия) и SNCF (Франция), эти две компании имеют долю в 22,6% каждая.

В 1970-х годах общество координировало деятельность по разработке и производству пассажирских вагонов повышенной комфортности с едиными техническими параметрами для обеспечения перевозок в странах западной Европы («вагоны EUROFIMA»).

В настоящее время общество способствует в достижении целей устойчивого развития, поскольку выбросы парниковых газов от железнодорожного транспорта существенно ниже, чем от автомобильного и воздушного.

Примечания 
Международные ассоциации
Организации, основанные в 1955 году
Железнодорожные ассоциации
Европейские международные организации